

Lecteurs en mode console 
AlsaPlayer (peut aussi être lancé en mode démon)
BenMP3
Mp3Blaster
Mpg123
Mpg321
Ogg123
Splay
XMMS2
Mplayer
MPD 
mps-youtube (ou mpsyt)

Lecteurs avec interface graphique 

Audacious
Banshee
Pragha
Beep Media Player
Muine
Xfmedia
XMMS
Smplayer
VLC media player
AlsaPlayer
Amarok
Banshee
BMPx
Clementine
Cantata
Decibel Audio Player
Exaile
Gmusicbrowser
JuK
Listen
Lollypop
Madman
Prokyon3
Quod Libet
Rhythmbox
Songbird
Wxmusik
Zinf

Station audionumérique
 Audacity
 Ardour
 Axoloti
 FAUST
 Hydrogen
  Linux MultiMedia Studio (LMMS)
 Pure Data
 Rosegarden
 SuperCollider
 Zrythm
 ZynAddSubFX

Synthétiseurs 
 Ardour
 Axoloti
 Csound
 FAUST
 FluidSynth
 
  Linux MultiMedia Studio (LMMS)
 Pure Data
 TiMidity++
 SFXR
 SuperCollider
 VCV Rack
 Zrythm
 ZynAddSubFX

Éditeurs de partition 
 MuseScore
 Rosegarden
 Songwrite
 Lilypond ou Frescobaldi_(logiciel)

Séquenceurs et trackers 
 Ardour
 Aria Maestosa
 Hydrogen
  Linux MultiMedia Studio (LMMS)
 MilkyTracker
 TIC-80

Éditeurs de son 
 Audacity
 LinuxSampler

Serveurs de son 
 JACK
 PipeWire
 PulseAudio

Logiciels de formation musicale assistée par ordinateur 
 GNU Solfege

Voir aussi 

Liste de logiciels GNOME
Liste de logiciels KDE

audio pour Linux

Linux